Grave New World – album degli Strawbs del 1972
Grave New World – album dei Discharge del 1986
Grave New World – album di Adam Bomb del 1993